David Ortega puede referirse a:

 David Ortega, nadador español.
 David Ortega Díez, baloncestista español.
 David Ortega Gutiérrez, jurista y político español (UPyD).
David Ortega Huerta Actor mexicano.